O serviço de táxis que serve a cidade de Antananarivo, na Madagáscar é assegurado por carros de modelo Renault 4 pintados de amarelo.

Ver também 
 Lista de táxis por cidade

Transportes de Madagáscar